Юрий Абрамович Дыховичный (1926, Москва — 2007) — советский и российский архитектор, конструктор, инженер-строитель, теоретик строительного проектирования, заведующий кафедрой архитектурных конструкций Московского архитектурного института.

Лауреат Ленинской (1984), Государственной (1981) и Сталинской премии третьей степени (1951). Заслуженный строитель РСФСР (1976), лауреат премии Совета Министров СССР (1971), почётный член Международной академии архитектуры (1992).

Биография 

Родился в Москве в семье инженера-конструктора, профессора Абрама Ионовича Дыховичного (1882, Каменец-Подольский — 1963, Москва). В 1947 году окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева.

Автор проектов кинотеатра «Россия» (1962), цирка на проспекте Вернадского (1965), Дома Советов (1975), высотных жилых домов (в том числе на Котельнической набережной, 1951).

Автор монографий «Краткий справочник по проектированию жилых и гражданских зданий» (с М. С. Каменковичем, Москва: Госстройиздат, 1963), «Массовое полносборное домостроение в Москве» (с соавторами, Москва: Стройиздат, 1965), «Конструирования и расчёт жилых и общественных зданий повышенной этажности. Опыт московского строительства» (Москва: Стройиздат, 1970), «Н. В. Никитин: жизнь и творчество» (Москва: Стройиздат, 1977), «Большепролётные конструкции сооружений Олимпиады-80 в Москве» (Москва: Стройиздат, 1982), «Сборный железобетонный унифицированный каркас. Опыт московского строительства» (с В. А. Максименко, Москва: Стройиздат, 1985), «Пространственные составные конструкции» (учебное пособие, с Э. З. Жуковским, Москва: Высшая школа, 1989), «Оптимальное строительное проектирование» (с В. А. Максименко, Москва: Стройиздат, 1990), «Современные пространственные конструкции: железобетон, металл, дерево, пластмассы» (с Э. З. Жуковским и другими, Москва: Высшая школа, 1991), справочников «Жилые и общественные здания» (3-е издание — Москва: Стройиздат, 1991) и «Справочник инженера-конструктора жилых и общественных зданий» (Москва: Стройиздат, 1975), трёхтомного учебника «Архитектурные конструкции» (Москва: Архитектура-С, 2006—2007), совместно с отцом опубликовал «Железобетонные конструкции и их применение в шахтном строительстве» (2-е издания — Москва: Госгортехиздат, 1962).

Семья 
 Жена — театровед Екатерина Григорьевна Дыховичная (1925—2013), редактор «Театра у микрофона».
 Дочь — Мария Юрьевна Дыховичная-Торриери (род. 1958), кандидат экономических наук, итальяно-российский предприниматель.
 Старший брат — драматург и поэт Владимир Абрамович Дыховичный. Племянник — режиссёр Иван Владимирович Дыховичный (сын В. А. Дыховичного).
 Сестра — архитектор и инженер-конструктор Нина Абрамовна Дыховичная (1913—2006), преподаватель Московского архитектурного института, главный специалист ЦНИИЭП жилища, автор проекта инженерной конструкции гостиницы «Украина» в Москве, заслуженный строитель РСФСР. Внучатые племянники — радиоведущие «Эха Москвы» Алексей Алексеевич Венедиктов и Алексей Валерьевич Дыховичный (внуки Н. А. Дыховичной).

Награды и премии 
 заслуженный строитель РСФСР (1976)
 Ленинская премия (1984)
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за разработку и осуществление строительства каркаса высотного здания на Котельнической набережной
 Государственная премия СССР (1980) — за архитектуру южной части района Тропарёво в Москве
 премия Совета Министров СССР (1971)
 Почётный член Международной академии архитектуры (1992).
 Почётный член Российской академии архитектуры и строительных наук.

Литература 
 Berkovich Gary. Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Volume 4. Modernized Socialist Realism: 1955—1991. Weimar und Rostock: Grunberg Verlag. 2022. с. 67. .

Примечания 

Выпускники Московского государственного строительного университета
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Заключённые Норильлага
Инженеры России
Архитекторы СССР
Архитекторы Российской Федерации
Архитекторы Москвы
Преподаватели МАРХИ
Почётные члены РААСН
Похороненные на Новодевичьем кладбище